Bowen Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bowen Island, Australien, Australian Capital Territory,

Kanada 

 Bowen Island, British Columbia (ö), 
 Bowen Island, British Columbia (ort),